Атлапеско има више значења:

 Општина Атлапеско (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Атлапеско (Атлапеско, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику